Eine geschlossene Stadt (nach zurzeit gültiger Definition /sakrytoje administratiwno-territorialnoje obrasowanije (SATO oder auch ZATO); übersetzt geschlossenes administrativ-territoriales Gebilde) ist eine Stadt oder ein Gebiet mit Reise- und Aufenthaltseinschränkungen. Sie wurden in der Sowjetunion eingerichtet und bestehen bis heute in Russland und anderen Staaten der GUS. Es bestehen Zutrittsverbote oder -beschränkungen für Ausländer und russische Staatsbürger. Geschlossene Städte sind zumeist militärische Stützpunkte oder Standorte der Rüstungs- und Nuklearindustrie, die nicht auf in der Sowjetunion frei erhältlichen Landkarten verzeichnet waren. Sie werden durch Kontrollposten, bewaffnete Sicherheitskräfte und Sicherheitszäune abgeschirmt.

Geschichte 
Viele geschlossene Städte wurden in dünn besiedelten Gebieten des Ural oder in Sibirien eingerichtet. Sie hatten eine besondere Aufgabe im Rahmen des sowjetischen Atombombenprojektes. Für einige der Städte mit bis zu 100.000 Einwohnern bestanden zumindest zeitweise auch Beschränkungen für die ansässige Bevölkerung, diese zu verlassen.

Die Geheimhaltung ging so weit, dass der tatsächliche Wohnort bzw. dessen geographische Lage sogar gegenüber Verwandten und Freunden verschleiert wurde. Die geschlossenen Städte erhielten Tarnnamen, die der Kennzeichnung von Stadtteilen größerer Städte entsprachen, auch die Adressen folgten dem Muster real existierender Straßen. Bei Volkszählungen wurde die Bevölkerung zusammen mit den jeweiligen Großstädten verrechnet.

Die meisten großen geschlossenen Städte wurden nach dem Zerfall der Sowjetunion geöffnet, wie Kaliningrad, Nischni Nowgorod (Gorki), Samara (Kuibyschew), Sewastopol, Tscheljabinsk oder Wladiwostok. Jedoch gibt es bis heute Stätten der Atomindustrie oder Siedlungen bei Militärobjekten, für deren Besuch eine Sondergenehmigung notwendig ist, auch für nächste Verwandte bei Familienereignissen wie Hochzeiten oder Beerdigungen.

Geschlossene administrativ-territoriale Gebilde in Russland 
(gemäß Erlass 508 der Regierung der Russischen Föderation vom 5. Juli 2001, unter Berücksichtigung späterer Änderungen)

Anmerkungen:

Ehemals „geschlossene Städte“ und Gebiete der Sowjetunion außerhalb Russlands

Siehe auch 
 Sperrgebiet

Weblinks 

 Erlass 508 der Regierung der Russischen Föderation vom 5. Juli 2001 (russisch)
 Die geschlossenen Städte auf mojgorod.ru (russisch)
 Secret Cities auf globalsecurity.org (englisch)
 Trey Whittenton: Post-Soviet Transition and Russia´s „Secret Cities“ auf einer Webseite der San Diego State University (englisch)
 Otto Luchterhandt: Rechtsnihilismus in Aktion (mit einer Beschreibung der SATO von Sowjetzeiten bis in die Gegenwart) Aus: Osteuropa 7/2005
 Bericht der norwegischen Umweltschutzorganisation Bellona über geschlossene Städte in Russland (englisch)
 

Stadtform
Militär (Sowjetunion)
Sowjetunion im Kalten Krieg